Danyel ist der Familienname folgender Personen:

 John Danyel (1564–um 1626), englischer Sänger, Lautenist und Komponist
 Jürgen Danyel (* 1959), deutscher Historiker 
 Samuel Danyel (1562–1619), englischer Dichter